Phylloneta är ett släkte av spindlar som beskrevs av Archer 1950. Phylloneta ingår i familjen klotspindlar.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klotspindlar
Phylloneta